() — имя собственное; распространено в виде фамилий:*  (1921—2002) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, генерал-полковник Югославской народной армии.
  (род. 1990) — сербский футболист.
  (род. 1975) — сербский футболист.
 Шарац, Иван (род. 1989) — боснийский и хорватский футболист.
 Шарац, Милан (1917—1943) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии. Другие значения 
 Шарпланинская овчарка (шарпланинац), собака.
  — лошадь Королевича Марка.

 См. также 
 Шарец